A Swansea City Association Football Club (), rövidítve Swansea az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában játszó walesi labdarúgócsapat.

Története 
A klubot 1912-ben alapították Swansea Town néven, a professzionális angol ligabajnoksághoz 1921-ben csatlakozott. Nevüket 1969-ben változtatták Swansea City-re. Alapításuktól a Vetch Field elnevezésű pályán játszották hazai meccseiket, 2005-től költöztek a vadonatúj, 20827 néző befogadására alkalmas Liberty Stadionba. 2003-ban nem sok híján maradtak benn a negyedosztályban, az utolsó Hull City elleni meccsen dőlt el a bennmaradás. Az ezt követő évek során a klub folyamatosan kapaszkodott fel a felsőbb osztályokba, míg 2011-ben első walesi csapatként feljutottak a Premier League-be. 2013. február 24-én a Bradford 5–0-s legyőzésével megnyerték a 2012–13-as Angol Ligakupát, amivel kvalifikálták magukat az Európa Ligába, ahol a legjobb 32 között a Napoli csapata ejtette ki őket. 2014-ben a csapatot játékosként (csapatkapitányként is) 10 éven át szolgáló Garry Monk vette át a csapat menedzseri pozícióját. Debütáló mérkőzésén 3–0-ra ütötték ki hazai pályán az örök rivális Cardiff City-t. A 2014–15-ös szezonban a ligában a 8. helyet szerezték meg, klubrekordnak számító 53 ponttal.

Jelenlegi keret 

2017. szeptember 3. szerint.

Klub rekordok 
Legnagyobb győzelem:
12-0 a Sliema Wanderers ellen az Európai kupagyőztesek kupája első fordulójában 1982. szeptember 15-én.
8-0 a Hartlepool ellen a Fourth Divisionban (angol negyedosztály) 1978. április 1-jén.

Legnagyobb vereség:
0-8 a Liverpool ellen a FA-kupa 3. fordulójában 1990. január 9-én.
0-8 az AS Monaco ellen az Európa kupagyőztesek kupájában 1991. október 1-jén.

Legtöbb nézők: (Vetch Field stadionba)
32786 fő az Arsenal elleni FA-kupa ötödik fordulójában 1968. február 17-én.
29477 fő a Leeds United ellen a Championshipben 1995. október 1-jén.

Legtöbb nézők: (Liberty Stadion)
20827 fő a Manychester United ellen

Legjobb helyezés:
8. hely a Premier League-ben a 2014-15-ös szezonban.

Legrosszabb helyezés:
Fourth Division (negyedosztály) 22. helyén 1974-1975-ben.

Legtöbb pontszám egy szezonban:
92 pont a 2007-08 szezonban (League One) (3 pont járt a győzelemért)
62 pont az 1948-49-es szezonban (Division Three (South) (2 pont a győzelemért)
53 pont a Barclays Premier League-ben.

Legdrágább igazolás:
Wilfired Bony

Legdrágább eladás:
15.000.000£ Joe Allen a Liverpoolnak 2012 nyarán.

Legtöbb mérkőzés:
586 mérkőzés Wilfred Milne (1920-37), csak bajnoki mérkőzések.
699Rogen Freestone (1989-2004) összes mérkőzés.

Legtöbb gól:
146 gólt Ivor Allchurch 1950-58 és 1965-68-ban érte el.

Legtöbb gól egy szezonban:
35 gól Cyril Pearce 1931-32-es szezonban.

Legtöbb gól egy mérkőzésen:
5 gólt lőtt Jach Fowler a Charlton Athleticnek 1924. szeptember 27-én.

Év csapata 

A következő játékosok szerepeltek a PFA által összeállított év csapatában.

 2004:  Lee Trundle (negyedosztály)
 2006:  Andy Robinson,  Lee Trundle (harmadosztály)
 2008:  Jason Scotland,  Andy Robinson,  Ferrie Bodde,  Garry Monk,  Angel Rangel (harmadosztály)
 2009:  Jason Scotland,  Jordi Gómez (Championship)

Korábbi/jelenlegi ismert játékosok 

 Ivor Allchurch
 Len Allchurch
 Jason Bowen
 Ron Burgess
 Jeremy Charles
 Mel Charles
 Chris Coleman
 John Cornforth
 Russell Coughlin
 Alan Curtis
 Richard Duffy
 Christian Edwards
 Brian Evans
 Trevor Ford
 Roger Freestone
 Dave Gwyther
 Leighton James
 Robbie James
 Cliff Jones
 Andy Legg
 Dudley Lewis

 John Mahoney
 Terry Medwin
 Andy Melville
 Ashley Williams
 Mel Nurse
 Kristian O'Leary
 Colin Pascoe
 Roy Paul
 Ronnie Rees
 Sam Ricketts
 Dean Saunders
 Nigel Stevenson
 John Toshack
 Ian Walsh

 Richard Appleby
 Danny Bartley
 Matthew Bound
 Ian Callaghan
 Frank Lampard
 Gerry Francis
 John Hodge

 Emlyn Hughes
 Ray Kennedy
 Bob Latchford
 Andy Robinson
 John Salako
 Tommy Smith
 Steve Thornber
 Lee Trundle

 Tommy Craig
 Tommy Hutchison
 David Stewart

 Jan Mølby

 Willy Gueret

 Kwame Ampadu
 Thomas Butler

 Kevin Austin
 Dennis Lawrence
 Jason Scotland

 Giorgio Chinaglia

 Walter Boyd

 Mamady Sidibe

 Roberto Martinez

 Giovanni Savarese

 Ante Rajković
 Džemal Hadžiabdić

 Roland Lamah

 Wilfried Bony

Vezetőedzők listája

Eredmények a második világháború óta

Források

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap
 Swansea Till I Die - nem hivatalos fórum
 Hírek, érdekességek

1912-ben alapított labdarúgócsapatok
Walesi labdarúgócsapatok